Президентские выборы в Сальвадоре проходили 20 февраля 1972 года. В результате победу одержал кандидат Национальной коалиционной партии Артуро Армандо Молина Барраса, получивший 43,4% голосов.

Выборы сопровождались массивными фальсификациями. Национальная коалиционная партия встретила сильную оппозицию, как слева, так и справа. В результате она пыталась склонить выборы в свою пользу путём переноса даты президентских выборов на две недели до парламентских (состоявшихся позже 12 марта 1972 года), чтобы в случае отсутствия большинства голосов за Молину обеспечить партийное большинство в парламенте, который бы одобрил его в качестве президента. 

Несмотря на вбросы голосов за Молину, какое-то время казалось, что победителем окажется кандидат от коалиционного Национального союза оппозиции (в который входили Христианско-демократическая партия, Национальное революционное движение, Националистический демократический союз) христианский демократ Хосе Наполеон Дуарте и его кандидат в вице-президенты Гильермо Мануэль Унго, так как ЦИК объявил, что Дуарте получил на 6 тыс. голосов больше. 

Однако, через три дня молчания были объявлены изменённые данные, по которым с небольшим преимуществом победу одержал Молина, что означало, что Законодательное собрание, где большинство было у Национальной коалиционной партии, должно было решить, кто займёт пост президента. При голосовании в парламенте оппозиция покинула зал, в результате Молина был избран большинством 31-0.

Результаты

Примечания

Литература 
Anderson, Thomas P. Politics in Central America: Guatemala, El Salvador, Honduras, and Nicaragua. New York: Praeger. Revised edition. 1988.
Bland, Gary. "Assessing the transition to democracy." Tulchin, Joseph S. with Gary Bland, eds. 1992. Is there a transition to democracy in El Salvador? Boulder: Westview Press (Woodrow Wilson Center current studies on Latin America) 1992. 
Bowdler, George A. Political participation in El Salvador: a statistical analysis of spatial, historico-temporal and socio-economic relationships to voter registration and total votes cast, 1964-1972. University of South Carolina. (Dissertation). 1974.
Caldera T., Hilda. Historia del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador. Tegucigalpa: Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. 1983.
Eguizábal, Cristina. "El Salvador: elecciones sin democracia." Polemica (Costa Rica) 14/15:16-33 (marzo-junio 1984). 1984.
Haggerty, Richard A., ed. El Salvador, a country study. Washington: Library of Congress, Federal Research Division. 1990.
LeoGrande, William and Carla Anne Robbins. "Oligarchs and officers: the crisis in El Salvador." Foreign affairs 58, 5:1084-1103 (summer 1980). 1980.
Montgomery, Tommie Sue. 1995. Revolution in El Salvador: from civil strife to civil peace. Boulder: Westview.
Political Handbook of the world, 1972. New York, 1973. 
Schooley, Helen. Conflict in Central America. Harlow: Longman. 1987.
Webre, Stephen. José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics 1960-1972. Baton Rouge: Louisiana State University Press. 1979.
White, Alastair. El Salvador. New York: Praeger Publishers. 1973.

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1972 год в Сальвадоре